Шадега́н () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан. Административный центр — город Шадеган.
Население области на 2006 год составляло 138 226 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хузестана